Вильянуэва-де-Алькардете ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 147,26 км². Население — 3792 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо